«Шаг за шагом»:
 «Шаг за шагом» () — американский триллер 1946 года, режиссёр Фил Розен.
 «Шаг за шагом» () — индийская драма 2006 года, режиссёр .
 «Шаг за шагом» () — хорватская военная драма 2011 года, режиссёр Бильяна Какич-Веселич.
 «Шаг за шагом» () — американская музыкальная комедия 2020 года, режиссёр Лора Террузо.

 «Шаг за шагом» () — американский телесериал 1991 года.
 «Шаг за шагом» — российский телесериал 2008 года.

См. также